Стефан Вишинський — польський духівник
 Вишинський Андрій Януарійович — радянський політичний діяч
 Вишинський Кирило Валерійович — український журналіст, керівник «РІА Новини-Україна» філії російської агенції «РИА Новости»

Прізвища